Adão José Gomes (Raul Soares, Minas Gerais, 21/6/1951) é um jornalista multimídia brasileiro. É o criador e apresentador do programa de televisão "NaFesta.com", exibido pelo canal AmazonSat para mais de 60 países, pelo NET Cidade e, na web, pela TV NaFesta.com.

Devido à sua presença assídua, como profissional, nas baladas e festas de Manaus e ao seu envolvimento em temas ligados aos jovens da cidade , é mais conhecido por Tio Adão.

Biografia 
Iniciou profissionalmente em 1970 como funcionário do banco Bradesco, em Nova Esperança, Paraná, onde permaneceu até 1974. Teve breve passagem pela Diminas-Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e, posteriormente, fez carreira bem-sucedida no Citibank, onde exerceu diversos cargos, tendo chegado a vice-presidente residente e responsável pela carteira de câmbio e mesa de open market do Citicorp Investment Bank, já na capital amazonense, para onde se transferiu em 1982.

Com longa experiência no setor bancário e tendo se tornado um especialista em matemática financeira, foi requisitado como consultor por diversos empresários amazonenses em operações que envolviam até milhôes de reais.

Repórter dos anônimos 
Sua inesperada mudança para o setor de Comunicações se deu graças a um fato insólito e a uma tragédia pessoal. Por ciúmes de uma namorada, começou a segui-la e fotografa-la em eventos, o que gerou a curiosidade e depois o interesse de outros participantes em ver as fotos. Assim, de forma casual, passou a registrar em imagens festas e baladas de Manaus e ficou conhecido por "repórter dos anônimos".

Em 16 de fevereiro de 1999, um acidente automobilístico lhe tirou o único filho, morto prematuramente aos 20 anos de idade. Adão Gomes já tinha a ideia e feito as primeiras iniciativas, conjuntamente com o filho, para criar o NaFesta.com, um portal com milhares de fotografias, mas foi a perda que o convenceu definitivamente a mudar de carreira e se dedicar a empreendimentos relacionados aos jovens e a causas dedicadas a eles.

Suas fotos renderam várias situações curiosas e até a colaboração ao desvendamento do assassinato do publicitário Charles Renê Magalhães Reis. Um dia antes do crime, fizera fotos da vítima ao lado das assassinas confessas.

Tio Adão foi colunista de vários jornais de Manaus, sempre dando destaque a desconhecidos. Começou esse trabalho com a coluna "Off Line" no Diário do Amazonas, passou pelo jornal A Crítica e atualmente assina "Tô na Festa" no Amazonas em Tempo.

Para se qualificar à carreira de comunicador, Tio Adão ingressou, aos 52 anos, na faculdade de jornalismo e, em 2006, graduou-se pelo Centro Universitário Nilton Lins, de Manaus.

Portal NaFesta.com 
Simultaneamente ao sucesso com as fotografias, Tio Adão passou a atuar em rádio e televisão, mantendo sempre que possível a marca NaFesta. Atento às novidades tecnológicas ligadas aos meios de comunicação, o caráter multimídia do seu trabalho ficou cada vez mais evidenciado, especialmente após o lançamento do portal NaFesta.com, que reúne web rádio, web TV e até uma rede social com características locais.

Entrevista no Programa do Jô 
Em outubro de 2003, a história e o trabalho inusitados de Adão Gomes teve um momento de reconhecimento e consagração nacionais. Ele passara pelo rigoroso critério de seleção do programa e estava diante do renomado entrevistador Jô Soares. Levou consigo a mulher que motivou suas primeiras fotos, então esposa, e dois presentes regionais, um "pau de guaraná" e uma "língua de pirarucu", que geraram piadas de ambos. No final, exibiu outra habilidade adquirida nas festas, a de dançarino.

Vida política 
Também em 2003, acatando proposta do deputado Evilásio Nascimento, a Assembléia Legislativa do Amazonas condecorou Adão Gomes.

Aliado político do ex-governador Eduardo Braga, chegou a sofrer denúncia do Ministério Público por propaganda indevida, mas foi absolvido.

Em 2008 concorreu a uma vaga de vereador na Câmara de Manaus, sem sucesso.

Instituto Tio Adão e Giro Ambiental 
Em 2010 realizou o antigo desejo de criar o Instituto Tio Adão, entidade dedicada à qualificação profissional e inclusão social de jovens carentes, especialmente dando-lhes acesso a novas tecnologias.

Amparado pelo recém-criado instituto, teve outra iniciativa, o projeto Giro Ambiental, cuja primeira campanha foi a arrecadação de pilhas e baterias usadas, criando diversos pontos de recolhimento na cidade de Manaus. . Atualmente o projeto já alcança cerca de 500 escolas municipais na cidade e fechou acordo para atuar em 25 aldeias da reserva indígena waimiri atroari no estado do Amazonas. Tem ainda a preocupação de não utilizar material de propaganda impresso para não contribuir com a derrubada de árvores e conta com a formação e arregimentação dos chamados ecocidadãos. Adão Gomes se diz atento ao novo conceito de "pegada ecológica".

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Jornalistas do Amazonas
Apresentadores de televisão do Amazonas